Granton – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Granton – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin.